Die Fußball-Landesliga Hamburg 1975/76 war die 31. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Poppenbüttel nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Landesliga, dazu die beiden Aufsteiger SV Lurup (erstmals in der Landesliga) und VfL Stade (Rückkehr nach elf Jahren).

Sieger wurde der ASV Bergedorf 85. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Altona 93 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort verpassten beide den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Wandsbeker FC musste die Liga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen, die Amateurmannschaft des FC St. Pauli nach sieben Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1975/76 im deutschen Fußball-Archiv

1975
Fußballsaison 1975/76